Городской флаг Дебальцево — официальный символ города Дебальцево Донецкой области. Утверждён 25 февраля 1998 года решением городского совета № 25/17. Автор С. М. Мирошниченко.

Описание 
Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 разделено двумя равновеликими горизонтальными полосами — красной и зелёной, между которыми вставлен чёрный треугольный клин с основанием от древка с вершиной на соединении горизонтальных полос на расстоянии 1/5 длины флага.

Символика 
Красный цвет означает силу, мощь и достоинство, зелёный — символ надежды, радости и достатка, чёрный — благоразумия.

См. также 
 Герб Дебальцево

Дебальцево
Флаги городов Донецкой области